Partido Comunista del Perú puede designar:
 al historial de Partidos comunistas en el Perú;
 al Partido Comunista Peruano
 al Partido Comunista del Perú - Patria Roja;
 al Partido Comunista - Estrella Roja;
 al Partido Comunista Peruano (Marxista-Leninista);
 al Partido Comunista Peruano - Bandera Roja;
 al Partido Comunista Revolucionario (Perú); o
 al Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso.
 al Militarizado Partido Comunista del Perú, facción disidente de Sendero Luminoso desde 2018.